

Sigle 
 Universal grammar – grammatica universale 
 University of Ghana – università ghanese
 Uniwersytet Gdanski – università polacca
 Ultras Granata – gruppo organizzato di sostenitori del Torino F.C.

Codici 
 ug – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua uigura
 UG – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Uganda

Informatica 
 .ug – dominio di primo livello dell'Uganda